Massimo d'Azeglio – patriota e politico italiano
 Liceo classico Massimo d'Azeglio – liceo classico di Torino
 Piazza Massimo d'Azeglio – piazza di Firenze

Pagine correlate 

d'Azeglio
Governo d'Azeglio